Het seizoen 2003/2004 was het 70e seizoen van AC Milan in de hoogste divisie van het Italiaanse voetbal. Onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti, die bezig was aan zijn derde seizoen in Milaan, eindigden de Rossoneri op de eerste plaats in de eindrangschikking, waardoor plaatsing voor de UEFA Champions League 2004/05 werd afgedwongen. In 34 duels leed de ploeg slechts twee nederlagen. Na een 2-1 overwinning op AC Siena op 28 januari 2004 nam Milan de koppositie over van AS Roma en stond die positie vervolgens niet meer af. De titel werd veiliggesteld op 2 mei, toen de club op eigen veld met 1-0 won van achtervolger AS Roma door een treffer van topscorer Andrij Sjevtsjenko. Het was voor Milan de eerste landstitel sinds 1999 en de zeventiende in de clubgeschiedenis.

UEFA Super Cup

Wedstrijd

Serie A

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers van AC Milan, die in het seizoen 2003/04 onder leiding van trainer-coach Carlo Ancelotti voor de zeventiende keer in de clubgeschiedenis kampioen van Italië werden.

Coppa Italia

Wedstrijden

Statistieken

UEFA Champions League 

AC Milan werd uitgeschakeld in de kwartfinale van Europa's belangrijkste clubcompetitie door het Spaanse Deportivo La Coruña. Op de 4-1 overwinning op eigen veld volgde een verrassende 4-0 nederlaag in het Estadio Municipal de Riazor op woensdag 7 april.

Wedstrijden

Statistieken

Wereldbeker

Wedstrijd

Statistieken

2004
Milan